William Painter ou Paynter peuvent faire référence à : 

 William Painter (ca. 1540-1594), auteur et traducteur anglais ; 
 William Painter (1838-1906), inventeur de la capsule (bouteille) de bouteille et fondateur de Crown Holdings ; 
 William Paynter (1637-1716), ecclésiastique anglais et vice-chancelier de l'Université d'Oxford ; 
 Will Paynter (1903-1984), leader des mineurs gallois ; 
 William Hunt Painter (1835-1910), botaniste anglais ; 
 William Rock Painter (1863-1947), homme politique démocrate de l'État du Missouri.